Spatula is een geslacht van vogels uit de familie eenden, ganzen en zwanen (Anatidae). De geslachtsnaam Spatula is in 1822 door de Duitse dierkundige Friedrich Boie (broer van Heinrich Boie) bedacht met de (gewone) slobeend als typesoort.

Er zijn tien soorten binnen dit geslacht. Eerder werden deze soorten tot het geslacht Anas gerekend.

Spatula querquedula – Zomertaling 
Spatula hottentota - Hottentottaling
Spatula puna – Punataling
Spatula versicolor – Zilvertaling
Spatula platalea – Argentijnse slobeend
Spatula cyanoptera – Kaneeltaling
Spatula discors – Blauwvleugeltaling
Spatula smithii – Kaapse slobeend
Spatula rhynchotis – Australische slobeend
Spatula clypeata – Slobeend

Fylogenetische stamboom 
Hieronder de fylogenetische stamboom gebaseerd op moleculair genetisch onderzoek dat in 2009 werd gepubliceerd.

Anatidae